1945, természetes szám
1945., évszám a 20. században, amelyhez elsősorban a második világháború befejezése köthető.
1945, 1994-es osztrák filmdráma, Peter Patzak rendezésében, Dieter Stiefel nyomán
1945, 2017-es magyar történelmi filmdráma, Török Ferenc rendezésében, Szántó T. Gábor Hazatérés című novellája alapján